Andrea Marcato (1983 -), joueur italien de rugby à XV ; 
 Marco Marcato (1984-), coureur cycliste italien.

Musique 
 Marcato (musique), une indication expressive musicale
 Marcato Tango Trio fondé par Adrien Politi